Urbain de Maillé-Brézé (1597–1650), Frans aristocraat
 Jean Armand de Maillé-Brézé (1619–1646), Frans admiraal
 Claire-Clémence de Maillé-Brézé (1628–1694), vrouw van Lodewijk II van Bourbon-Condé
 Maillé Brézé (1933), een Frans schip
 Maillé-Brézé (schip, 1957), een Frans schip